An-Nasir ist der Thronname mehrerer muslimischer Herrscher:

 Ali ibn Hammud an-Nasir († 1018), Kalif von Córdoba (1016–1018)
 an-Nasir ibn Alumnas (1062–1088), Herrscher der Hammudiden in Algerien
 an-Nasir (1180–1225), Kalif der Abbasiden in Bagdad
 Saladin (1137/1138–1193), Ayyubidensultan von Ägypten und Syrien
 Muhammad an-Nasir (1199–1213), Kalif der Almohaden im Maghreb
 al-Malik an-Nasir Muhammad (1284–1341), Sultan der Mamelucken in Ägypten
 An-Nasir Ahmad I. († 1344), Sultan der Mamluken in Ägypten (1342)
 An-Nasir Dawud, Ayyubide, Emir von Damaskus
 An-Nasir Muhammad IV. († 1498), Sultan der Mamluken in Ägypten
 An-Nasir Yusuf († 1260), Ayyubide, Emir von Aleppo und Homs, Sultan von Damaskus

Siehe auch:
 Nasir